Пуертесито има више значења:

 Пуертесито (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пуертесито (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пуертесито, Серито де ла Круз (Тепехи дел Рио де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пуертесито, Ла Лагуна (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику